Jméno a příjmení Petr Beneš má více nositelů:

 Petr Beneš (redemptorista), CSsR – český římskokatolický kněz
 Regalát Petr Beneš, OFM – český římskokatolický kněz, františkán
 Petr Beneš (kněz) – český římskokatolický kněz brněnské diecéze
 Petr Beneš (volejbalista) (* 1974) – český ekonom a volejbalista, účastník LOH 2012
 Petr Beneš (lední hokejista) (* 1992) – český hokejový obránce
 Petr Beneš (jaderný chemik) (1938–2013) – český jaderný chemik, zakladatel radiochemie stop